Austin Nichols (n. 1980) – attore statunitense
 Austin Melvin Nichols (n. 1982) – cestista statunitense
 Robert Austin Nichols (n. 1994) – cestista statunitense